Gavião puede referirse a:

 Gavião (Bahia), municipio brasileño del estado de Bahía.
 Gavião (freguesia), freguesia portuguesa del municipio de Gavião.
 Gavião (Portugal), villa portuguesa del distrito de Portalegre.
 Gavião (Vila Nova de Famalicão), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão.
 Carlos Alberto Rodrigues Gavião, futbolista brasileño conocido como Gavião.